Aleksander Konarski (1886–1940) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Aleksander Konarski ps. „Wyrwicz” (1895–1915) – ułan 1 pułku ułanów Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości

Przypisy